Российская пара Вера Звонарева / Светлана Кузнецова — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Флавия Пеннетта и Жисела Дулко — защищали свой титул, но уступили в третьем круге.

Посев 

  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд, отказ)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Четвертьфинал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Четвертьфинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Третий раунд, отказ)
  Елена Веснина /  Саня Мирза (Полуфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Полуфинал)
  Даниэла Гантухова /  Агнешка Радваньская (Третий раунд)

<ol start="9">
  Натали Грандин /  Владимира Углиржова ''(Второй раунд)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Второй раунд)
  Роберта Винчи /  Сара Эррани ''(Финал)
  Ярмила Гайдошова /  Бетани Маттек-Сандс ''(Третий раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Аранча Парра Сантонха ''(Второй раунд)
  Галина Воскобоева /  Се Шувэй ''(Второй раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс ''(Первый раунд)
  Вера Душевина /  Шахар Пеер (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Тамми Паттерсон /  Сторм Сандерс (Первый раунд)
  Салли Пирс /  Изабелла Холланд (Первый раунд)
  Бояна Бобушич /  Саша Джонс (Второй раунд)
  Моника Адамчак /  Оливия Роговска ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Даниэлла Джефлеа /  Виктория Раичич ''(Первый раунд)
 Софи Летчер /  Тайра Кальдервуд ''(Первый раунд)
 Эшли Барти /  Лора Робсон (Первый раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Пэн Шуай /  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник ''(Второй раунд)

<ol start="3">
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова ''(Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые